kruimeldief (apparaat): apparaat om te stofzuigen
 kruimeldief (criminaliteit): persoon die kleine misdrijven pleegt